Desa Singosari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Singosari (administrativ by i Indonesien, lat -7,57, long 110,58), Jawa Tengah, 
 Desa Singosari (administrativ by i Indonesien, lat -7,75, long 109,73), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar